Натерер, Наттерер (Natterer) може да се отнася за:

 Йохан Натерер
 Нощник на Натерер